Gopalpura (Sanskrit) Gopalapuram (Telugu/Tamil/Malayalam) oder Gopalpur (Hindi/Bengali/Oriya) ist:

 Gopalpur (Nepal), ein Dorf in Nepal.
 In Indien:
 Gopalapuram (West Godavari), ein Dorf in Andrha Pradesh.
 Gopalpur (Gopalganj), ein Dorf in Bihar
 Gopalpur (Kangra), ein Dorf in Himachal Pradesh
 Gopalpur (Raichur), ein Dorf in Karnataka
 Gopalpur (Yadgir), ein Dorf in Karnataka
 Gopalpur (Cuttack), eine Stadt in Odisha
 Gopalapuram (Chennai), ein Dorf in Tamil Nadu
 Gopalapuram (Thanjavur), ein Dorf in Tamil Nadu
 Gopalpur (Karimnagar), ein Dorf in Telangana
 Gopalpur (Nadia), eine Censustown in Westbengalen
 Gopalpur (Paschim Bardhaman), eine Censustown in Westbengalen
 Gopalpur (Hooghly), ein Dorf Westbengalen